Morristown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morristown (Arizona)
Morristown (Indiana)
Morristown (Minnesota)
Morristown (New Jersey)
Morristown (New York)
Morristown (Ohio)
Morristown (South Dakota)
Morristown (Tennessee)